Gerstein ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Gerstein (* 1977), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Christian Schultz-Gerstein (1945–1987), deutscher Journalist
 David Gerstein (* 1944), israelischer Künstler
 Friedrich Gerstein (1780–1836), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Gutsbesitzer
 Friedrich von Gerstein-Hohenstein (1814–1891), preußischer Generalleutnant
 Hans-Georg Schultz-Gerstein (* 1942), deutscher Jurist
 Karl Gerstein (1864–1924), preußisch-westfälischer Jurist, Verwaltungsbeamter, Kommunalpolitiker und Wirtschaftsführer
 Kirill Gerstein (* 1979), russisch-US-amerikanischer Jazz- und Klassikpianist
 Kurt Gerstein (1905–1945), Abteilungsleiter im Hygieneinstitut der Waffen-SS
 Lia Frank (geborene Gerstein; 1921–2012), litauisch-deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Gerstein (1928–1994), Bergwerksdirektor, Politiker (CDU), MdB
 Mark Bender Gerstein, US-amerikanischer Bioinformatiker
 Moritz von Gerstein-Hohenstein (1815–1875), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Semjon Solomonowitsch Gerschtein (1929–2023), russischer theoretischer Physiker